Туйла — топоним в России:

 Туйла (приток Кии) — река в Томской и Кемеровской областях.
 Туйла (приток Чулыма) — река в Томской области.
 Туйла — село в Кемеровской области.